Николай Шерешевский:
 Шерешевский, Николай Адольфович (1885—1961) — советский эндокринолог, учёный, педагог, именем которого назван синдром Шерешевского-Тернера.
 Шерешевский, Николай Исанович (1916—1970) — доктор технических наук, автор трудов по многоярусной сборке и машиностроению.